2. HNL 2011/2012. je bio drugi razred nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Liga se sastojala od 15 klubova. Sezona je počela 19. kolovoza 2011., a završila je 27. svibnja 2012. Na kraju sezone nitko nije izborio plasman u 1. HNL jer nijedan klub nije dobio licenciju za nastup u 1. HNL. Na kraju sezone iz lige je ispalo pet klubova.

Ljestvica

Poveznice 
 MAXtv 1. HNL 2011./12.
 3. HNL 2011./12.
 4. rang HNL-a 2011./12.
 5. rang HNL-a 2011./12.
 6. rang HNL-a 2011./12.
 7. rang HNL-a 2011./12.
 Hrvatski nogometni kup 2011./12.

Izvori 
druga-hnl.com 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 2. HNL

2012
 2